CNOT11 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 2-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 510 амінокислот, а молекулярна маса — 55 215.

Задіяний у таких біологічних процесах, як регуляція трансляції, транскрипція, регуляція транскрипції, РНК-залежне заглушення генів. 
Локалізований у цитоплазмі, ядрі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 2

Некатегоризовані білки